Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rolex Paris Masters 2019 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 26. und 27. Oktober 2019 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 121 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Paris